Miguel Pérez Cuesta, detto Michu, calciatore spagnolo
Miguel González Pérez, noto solo come Miguel, ex calciatore spagnolo
Miguel Ángel Pérez Pilipiux, ex calciatore spagnolo
Blas Antonio Miguel Pérez Ortega, calciatore panamense
Miguel Ramírez Pérez, calciatore cileno
Luis Miguel Pérez, calciatore colombiano
Miguel Adrián Pérez, calciatore messicano
Miguel Oswaldo Pérez, calciatore ecuadoriano
Miguel Ángel Pérez, calciatore argentino
Miguel Pérez, calciatore dominicano
Miguel Pérez, Jr., wrestler portoricano
Miguel Pérez, calciatore colombiano